Who I Am (Gary Wright), een muziekalbum van Gary Wright uit 1988
 Who I Am (Alan Jackson), een muziekalbum van Alan Jackson uit 1994
 Who I Am (Jessica Andrews), een muziekalbum van Jessica Andrews uit 2001
 Who I Am (Beverley Knight), een muziekalbum van Beverly Knight uit 2002
 Who I Am (Alice Peacock), een muziekalbum van Alice Peacock uit 2006
 Who I Am (Amy Pearson), een muziekalbum van Amy Pearson uit 2008
 Who I Am (Nick Jonas & the Administration), een muziekalbum van Nick Jonas uit 2010